Уилсон Пикетт (Wilson Pickett, 18 марта 1941 — 19 января 2006) — афроамериканский ритм-энд-блюзовый исполнитель, который считается одним из крупнейших мастеров соул- и фанк-вокала 1960-х. Музыкант был известен преимущественно кавер-версиями хитов других исполнителей, хотя многие песни его репертуара были написаны им самим либо его товарищем Бобби Уомэком. В 1991 г. его имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла.

Пикетт начинал свою музыкальную карьеру в 1950-е гг. в составе вокального коллектива The Falcons, которые исполняли госпел для светской молодежи. В 1965 г. добился крупного сольного успеха с танцевальным хитом «In the Midnight Hour», ставшим его визитной карточкой на годы вперёд. Заводные, темпераментные композиции Пикетта были перепесочены страстными восклицаниями и хриплыми стонами в манере Джеймса Брауна. В 1990-е гг. Пикетт записывался довольно редко, не раз попадался на различных правонарушениях и даже провёл год за решёткой.

Дискография

Синглы

Альбомы 
 It’s Too Late (1963, Double L)
 In The Midnight Hour (1965, Atlantic)
 The Exciting Wilson Pickett (1966, Atlantic) US: #21
 The Best Of Wilson Pickett (1967, Atlantic) US: #35
 The Wicked Pickett (1967, Atlantic) US: #42
 The Sound of Wilson Pickett (1967, Atlantic) US: #54
 I’m In Love (1967, Atlantic) US: #70
 The Midnight Mover (1968, Atlantic) US: #91
 Hey Jude (1969, Atlantic) US: #97
 Right On (1970, Atlantic)
 Wilson Pickett In Philadelphia (1970, Atlantic) US: #64
 The Best Of Wilson Pickett, Vol. II (1971, Atlantic) US: #73
 Don’t Knock My Love (1972, Atlantic) US: #132
 Mr. Magic Man (1973, RCA) US: #187
 Wilson Pickett’s Greatest Hits (1973) US: #178
 Miz Lena’s Boy (1973, RCA) US: #212
 Pickett In The Pocket (1974, RCA)
 Live In Japan (1974, RCA)
 Join Me And Let’s Be Free (1975, RCA)
 Chocolate Mountain (1976, Wicked)
 Funky Situation (1978, Big Tree)
 I Want You (1979, EMI) US: #205
 Right Track (1981, EMI)
 American Soul Man (1987, Motown)
 A Man And A Half: The Best Of Wilson Pickett (1992, Rhino/Atlantic)
 It’s Harder Now (1999, Bullseye Blues)
 Live And Burnin' — Stockholm '69 (2009, Soulsville)
 Live In Germany 1968 (2009, Crypt Records 2009)
 Funky Midnight Mover: The Atlantic Studio Recordings (1962—1978) (2010, Rhino)

Примечания 

Ритм-энд-блюзовые исполнители США
Певцы и певицы США
Члены Зала славы рок-н-ролла